Il nome Docklands si può riferire a:
Dublin Docklands, area del centro di Dublino, vicino al porto
London Docklands, area dell'est di Londra 
Melbourne Docklands, area di Melbourne